Кубок Чилі з футболу 2021 — 41-й розіграш кубкового футбольного турніру у Чилі. Титул володаря кубка здобув Коло-Коло.

Календар

Другий раунд 
Чинний володар титула Коло-Коло отримав пряму путівку до 1/8 фіналу.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/26 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/27 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/26 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/27 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/27 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/28 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/28 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 червня/5 липня 2032

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 червня/3 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/3 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/4 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/5 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/4 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/5 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 липня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/12 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 липня/6 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/12 серпня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня/1 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня/2 вересня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чилі на soccerway 

2021
Чилі
2021 в чилійському спорті